Платформа ( от  – плосък +  – форма на предмет) може да се отнася до:

 железопътна платформа на жп станция.
 платформа в политиката, представляваща програмата на политическа партия.
 платформа при компютрите.
 онлайн платформа - вид междинен доставчик на услуги в интернет, в т.ч. търсачки, социални медии, посредници на творческо съдържание, системи за плащане, магазини за приложения и др.
 нефтена платформа, която се използва при добива на нефт.
 континентална платформа, термин в геологията.
 платформа – вид автомобилна платформа.
 платформа Одисей – самоходна платформа за изстрелване на космически апарати.